Nonville, commune française de Seine-et-Marne ;
 Nonville, commune française des Vosges.

Patronymie 

 Jacqueline de Nonville, écrivaine française

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France